Daniel Müller, ciclista svizzero (1956)
Daniel Müller, giocatore di curling svizzero (1965)
Daniel Müller, pilota automobilistico svizzero
Daniel Müller (fumettista), fumettista argentino